Hohe Tanne steht für:

 Hohe Tanne (Hanau), Siedlung in Hanau
 Hohe Tanne (Auerbach), Stadtteil von Auerbach in der Oberpfalz
 Hohe Tanne (Pass), Wegkreuzung im Thüringer Wald
 Hohe Tanne (Berg), Berg bei Ilmenau im Thüringer Wald
 Hohe Tanne (Johanngeorgenstadt), stillgelegtes Bergwerk im Bergbaurevier Johanngeorgenstadt im sächsischen Erzgebirge

Siehe auch
Hohe Tannen
Hohetann
Hohentanne